Mirosław peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Mirosław, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Mirosław, village de la voïvodie de Mazovie

pl:Mirosław